Kashi – pronuncia pinyin della città cinese di Kashgar
 Kashi – antica città in Iran evolutasi nell'odierna Kashan
 Kashi – antico regno dell'India incentrato intorno alla città di Varanasi, e antico nome della città stessa
 Kashī – altro modo d'indicare la nisba Kāshānī (di Kāshān)
 Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Masʿūd al-Kashī – matematico persiano
  - cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese, attivo durante la seconda guerra mondiale